Exhaustion steht für:

 Exhaustionsmethode, ein Verfahren in der Informatik, Kryptologie und Spieltheorie, siehe Brute-Force-Methode
 Exhaustionsmethode, ein antikes Verfahren zur Berechnung von Flächen

Siehe auch:
 Erschöpfung, engl.